White Noise (rumore bianco in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 White Noise - Non ascoltate (White Noise) – film del 2005 diretto da Geoffrey Sax
 White Noise: The Light – film del 2007 diretto da Patrick Lussier
 Rumore bianco (White Noise) – film del 2022 diretto da Noah Baumbach

Letteratura 
 Rumore bianco (White Noise) – romanzo di Don DeLillo del 1985

Musica 
 White Noise – album di Gary Numan del 1985
 White Noise – album dei Cop Shoot Cop del 1991
 White Noise – album dei The Living End del 2008
 White Noise – singolo dei The Living End del 2008, dall'album omonimo
 White Noise – album dei PVRIS del 2014
 White Noise – gruppo musicale statunitense